Marc Weber peut désigner :
 Marc Weber (1972-), rameur d'aviron allemand ;
 Marc Weber (1973-), joueur suisse de hockey sur glace.